Yamaha YZF-R125 — это мотоцикл класса спорт, выпущенный японской компанией Yamaha Motor Company. Впервые на моторынок был представлен в 2008 году. Мотоцикл относится к легкой категории мотоциклов объёмом в 125 кубических сантиметров. Дизайн этого мотоцикла напоминает старшие модели R-серии, такие как YZF R1 и YZF R6.

Особенности 
Двигатель мотоцикла и технология шасси созданы на базе мотоциклов R-серии.

Ссылки 
 Yamaha YZF R125

YZF-R125
Транспортные средства, появившиеся в 2008 году